Gruchalla ist der Familienname folgender Personen:

 Florian von Gruchalla (* 1989), deutscher Handballspieler
 Kasia Gruchalla-Wesierski (* 1991), kanadische Ruderin